Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2016 – 5. edycja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich z udziałem kobiet, która rozpoczęła się 16 lipca 2016 w Courchevel, a zakończyła 11 września 2016 w Czajkowskim. Zaplanowane zostały 3 konkursy indywidualne. Tytułu sprzed roku broniła Japonka Sara Takanashi.

Ostateczny kalendarz Letniego Grand Prix 2016 został zatwierdzony w czerwcu 2016 roku podczas kongresu FIS w Cancún.

Zaplanowane na 17-18 września zawody Letniego Grand Prix w Ałmaty zostały odwołane z powodu zwiększenia przez władze miasta funduszy na organizację Zimowej Uniwersjady 2017.

Zwycięzcy

Terminarz

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2016 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2016